Bange (Bukit Malintang), een plaats in Indonesië
Bange (Sayur Matinggi), een plaats in Indonesië